Knut Magnusson kan syfta på:

Knut V av Danmark – dansk kung på 1100-talet
Knut Magnusson (Bjälboätten) – lagman i Västergötland på 1200-talet
Knut Magnusson (lagman) – lagman i Västergötland på 1300-talet